Il doppio del torneo di tennis PTT Bangkok Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Sun Tiantian e Yan Zi che hanno battuto in finale Ayumi Morita e Junri Namigata per walkover

Teste di serie

 Sun Tiantian /  Yan Zi (campionesse)
 Vania King /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)

Assente
 Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

PTT Bangkok Open 2007